Вілла «Диво» — вілла кінця XIX — початку XX століття в стилі неоренесанс, пам'ятка архітектури в кримському містечку Сімеїз.

Історія 
Найперша із вілл, зведених за проектом «Новий Сімеїз», має історію, яка тісно пов'язана із розбудовою курортної зони в Сімеїзі (з середини ХХ століття) та його історією останнього століття. Мешканці містечка і приїжджі вважають її місцевою пам'яткою історії та архітектури.

Передісторія 
В Російській імперії було заведено, що вельможі, особливо царі, жалували своїм підлеглим чималі наділи землі, зазвичай, з народом, що там жив. Найбільше такій вислузі раділи військові, адже після кожної вдалої військової кампанії імперія обростала землями, які й розподілялися між загарбниками. Так на кримські землі й прийшли землевласниками: російські графи, царські німці-вислужники та поселенці, кавказькі князі, купецькі роди та попи.

Саме так сталося і в Сімеїзі, після російсько-турецької війни (1768—1774 роки) більшість турків-османів з Кримського півострова подались в Османську імперію. Російська імператриця Катерина ІІ віддячувалася своїм підданим-військовим, наділивши сімеїзькими землями: князя Наришкіна, графа Потоцького, графа Мілютіна, князя Кочубея, графа Ревеліоті, графа Мордвинова. Невдовзі на ці землі навідався російський промисловик і мільйонер Сергій Іванович Мальцев, йому сподобалось це місце і він вирішив збудувати тут курортну зону, витративши на це чимало зусиль. Вже в 1894 році його діти управляли в Сімеїзі землею в 567 десятин, отримавши її у спадщину.

Брати Мальцеви (столичні придворні) не мали серйозних намірів на такий спадок і вирішили продати маєток, але на таку величезну ділянку не знайшлось покупців, тому брати додумались продавати його по частинам. Та перш ніж виставити ділянки на продаж, Мальцеви провели ландшафтні та геологічні дослідження, провівши водогін, каналізацію, мостили вулиці. І вже тоді, коли вони запропонували паї на дачі в селищі (в якому часто відпочивала царська родина), покупців знайшлось багато (до 1913 року з 167 ділянок залишилися непроданими тільки 78).

Розпродавши більшість землі, Мальцеви ще подарували містечку парк (успадкований від батька), адже брати отримали багато прибутків від земельної оборудки. Нові власники паїв були заможними, тому хизувалися, що можуть жити ближче до царської родини, а для більшої престижності ще й запросили для своїх вілл відомого архітектора Миколу Петровича Краснова, який спроектував Лівадійський палац. Отож, зовсім скоро, в містечку Сімеїз постав комплекс відпочинкових будинків, що відповідали естетиці російської палацової архітектури ХХ століття.

Закладка вілли 
Першу ділянку землі нового перспективного курорту (у 669 квадратних сажнів) купив 1902 року Володимир Петрович Семенов, ймовірно, порадником йому став брат, який був упорядником і будівельником у братів Мальцевих в їхньому новому задумі. Покупку паю навмисне зробили в день заснування курортного містечка Новий Сімеїз.

Проектом і будівництвом вілли керував Яків Петрович Семенов (брат Володимира Петровича). І ось, через декілька років, у Сімеїзі постала велика, розкішна вілла на 19 кімнат, яка отримала назву «Диво». Призначенням маєтку було не тільки особисте проживання власників, вони організували тут пансіон, лише згодом Семенов почав здавати усю віллу (і це давало хороший прибуток).

Розквіт 
Оперативне зведення будинку і облаштування вілли стало вирішальним для майбутнього курорту. Візитівка Сімеїзу спонукала до рішучих дій майбутніх власників паїв та вілл. «Диво» привертало увагу й відпочивальників, які селилися в його опочивальнях і власникам доводилося з кожним роком збільшувати кількість кімнат, відведених під пансіон. Відтак Семенови купили в 1916 році, поруч, іншу ділянку, на якій збудували невеличкий будинок, де Володимир Семенов жив з сім'єю (роками пізніше, тут зробили кузню, яка до сьогоднішніх днів не збереглася).

Наприкінці 1917 року, 16 листопада, Володимир Семенов продав дачу з будиночком міщанам з Борисоглєбська, братам Болховітіновим: Олексію, Василю і Дмитру. Ймовірно, цей продаж спонукали революційні хвилі, або ж інші фінансові чинники. Адже, через півроку, 14 серпня 1918 року Семенови викупили в Івана Мальцева пай на 486 квадратних сажнів, а 3 січня 1920 році в А. Б. Буржинської ділянку площею 761 квадратних сажнів.

Радянські часи 
Після приходу в 1921 році більшовиків всі дачі і пансіонати в містечку стали націоналізовані. В окремих віллах були облаштовані вже радянські пансіонати і санаторії, а в найкращих поселилися партійні функціонери зі своїми сім'ями. Саме така доля випала на віллу «Диво», яка стала помешканням для більшовиків. Роками пізніше, радянська влада розділила її на багато маленьких квартир, і вона перетворилася на простий будинок з «комуналками».

Сучасність 
Сучасна вілла «Диво» продовжує використовуватися за своїм цільовим призначенням, як задумали перші її власники. В одних квартирах живуть прості мешканці Сімеїзу, а інші — як пансіон. Вони мають можливість зі своїх вікон або вежі насолоджуватися краєвидами моря, а також відпочивати в затишку внутрішнього дворику.

Будинок № 72 знаходиться на західній околиці містечка Сімеїз, по вулиці Радянській. Рішенням КО від 20 лютого 1990 року вілла «Диво» занесена у список архітектурних пам'яток місцевого значення

Власники садиби 
За всю свою історію вілла «Диво» перебувала в приватній та державній власності:
 19 травня 1902 року — 16 листопада 1917 року — Володимир Петрович Семенов (детальних даних про нього не віднайдено) брат головного будівничого Сімеїзу. Після продажі дачі, в 1917 році, частиною коштів викупив дві ділянки (по сусідству одна одної) з наміром побудувати новий будинок, але прихід більшовиків усе перекреслив і Семенови покинули все напризволяще, а про них далі нічого вже не відомо.
 16 листопада 1917 — 1921 роки — Брати Болховітіни (Олексій, Василь, Дмитро) маловідомі міщани з Борисоглєбська придбали дачу і будинок поруч неї.
 з 1922 року — Сімеїзька селищна рада (в різних її конфігураціях), як за радянських часів, так і за незалежної України перетворила дачу в комунальний будинок.

Опис будівлі 
Архітектурний ансамбль першої сімеїзької вілли задумав і втілив — Семенов Яків Павлович, без якого не проводилося жодне будівництво курорту Новий Сімеїз. Головний елемент — середньовічна вежа. Двоповерхова споруда вілли, схожа на середньовічний замок на східних схилах гори Кішка.

Земельна ділянка знаходилася у підніжжі гори, відтак вона мала багаторівневий вигляд. Щоби будувати будинок Яків Семенов змушений був зважати на місцевий ландшафт, тому йому довелося змурувати вирівнювальний майданчик (який мимоволі став цоколем) і вже на ньому розміщалася вся споруда. На цоколі уже зводилися стіни. За формою — це прямокутна будівля, складена із двох корпусів такої ж форми: жилий двоповерховий та корпус із чотириповерховою вежею. Фасад дачі повернений на зовні, в сторону вулиці.

Двоповерховий корпус знаходився по праву сторону будівлі, утворюючи внутрішній дворик усієї садиби. З фасаду, на ньому можна побачити дерев'яні балкони із зображенням мальтійського хреста, широкі і вузькі вікна (прямокутні, округлі, овальні, квадратні за формою) із віконними прорізами оформленими ліпниною та декоративні вежі-димоходи (так автор декоративним елементом підкреслив головну ідею — вежу будівлі).

Центральна візуальна вісь дачі — корпус з чотириповерховою вежею з парапетом, що примикає до скали. Подовженість корпусу приховується контурами вежі на фасадній стороні, та горизонтальним шаруванням (у вигляді балкончиків, відкритих терас). Характер вежі передають вузькі вікна та середньовічні зубці на даховому карнизі вежі.

Див. також 
 Сакський курортний парк
 Садиба Шлеє
 Курорт Новий Сімеїз

Примітки

Джерела 
 «Памятники культуры и истории УССР». Наукова думка. —Киев. 1987.;
 М. М. Петрова «Симеиз: путешествие по старым дачам». Путівник, «Сонат», 2006, 176 ст. ISBN 966-8111-65-6.
 Григорій Москвич «Путеводитель по Крыму». Путівник, «Редакция „Путеводителей“», 1911;
 Кузьменко В. М. «Новый–Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма». «Т-во скоропечатны А. А. Левинсон», 1913 — 77 стор;
 Кузьменко В. М. «Очерки Южного берега и горной части Крыма».

Посилання 
 Вілла «Диво» 
 «Сімеїз. Край старовинних вілл»  
 Фото-галерея вілли «Диво» 
 Відео з вілли «Диво» 

Вілли Симеїзу
Садиби Криму
Споруди, збудовані 1905
Засновані в Україні 1905